Эбербах:

 Эбербах — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Эбербах, Генрих (1895—1992) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск.
 Эбербах, Карл Андреевич (ум. 1874) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.

Примечания